Ciruelos ist der Name von

 Ciruelos (Toledo), spanische Ortschaft in der Provinz Toledo
 Ciruelos de Cervera, spanische Gemeinde in der Provinz Borgos
 Ciruelos del Pinar, spanische Gemeinde in der Provinz Guadalajara
 Ciruelos (Segovia), spanische Gemeinde in der Provinz Segovia
 Ciruelos de Coca, spanische Gemeinde in der Provinz Segovia

 Ciruelos (Chile), Ort in Chile
 Ciruelos (Dominikanische Republik), Ort in der Dominikanischen Republik

 Sara I. López Ciruelos, spanische Entomologin